Neuling steht für:
 Neuling, eine Person, die auf einem Gebiet oder in einer Gruppe neu ist

Neuling heißen folgende geographische Objekte:
 Neuling (Gemeinde Helfenberg), Ortschaft von Helfenberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Neuling (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Neuling (Bochum), Ortsteil des Stadtteils Weitmar in Bochum

Neuling ist der Name folgender Personen:
 Christian Neuling (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Ferdinand Neuling (1885–1960), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg
 Hermann Neuling (1897–1967), deutscher Hornist und Komponist
 Michaela Neuling (* 1984), deutsche Inline-Speedskaterin
 Vinzenz Neuling (1795–1846), österreichischer Gastwirt und Brauereibesitzer
 Willy Neuling (1901–1999), deutscher Volkswirt

Siehe auch: